Az 1994. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 26-án rendezték Øyerben. Az aranyérmet a svájci Vreni Schneider nyerte meg. A Magyarországot képviselő Keszthelyi Szvetlana a 25., Litter Ágnes a 28. helyen végzett. Rácz Ofélia az első futamban nem ért célba, ő helyezetlenül zárt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1994. évi téli olimpiai játékokon